Празінш () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Еуфемія-де-Празінш — парафія.
 Санту-Тірсу-де-Празінш — парафія.